Джей Энсон (, род. 4 ноября 1921, Нью-Йорк, США ― 12 марта 1980, Пало-Алто, Калифорния, США) ― американский писатель, самым известным его произведением стала книга «Ужас Амитивилля». После успеха этого романа он написал следующий, под названием «666», в котором также рассказывалось о доме с привидениями. 

Книга «Ужас Амитивилля» стала популярной благодаря тому, что была основана на воспоминаниях Джорджа и Кэтлин Лутц, которые переехали в дом 112 по Оушен-стрит в декабре 1975 года после совершенного в нем убийства. Лутцы продали права на книгу Энсону, который дополнил и адаптировал историю. Позже, в 1979 году, по этой книге был снят фильм. Через год после выхода фильма Энсон умер.

Работы
 Съемки фильма «Битва за Арденну» (1965), короткометражный документальный фильм, сценарист
 Операция «Грязная дюжина» (1967), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Кинорежиссеры» (1969), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Клют в Нью-Йорке: Фон для саспенса» (1971), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Сага о Джереми Джонсоне» (1972), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Гарри Каллахан/Клинт Иствуд: Что-то особенное в фильмах» (1975), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Люмет: Кинорежиссер» (1975), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Городская жизнь: Смешная и грозная» (1975), короткометражка, писатель
 «Мартин Скорсезе: Назад в блок» (1973), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Герой-полицейский: вчера и сегодня» (1973), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Опасный мир Избавления» (1972), короткометражный документальный фильм, писатель
 «На дороге с: Пугалом» (1973), короткометражный документальный фильм, писатель
 «Ужас Амитивилля»: правдивая история (1977), роман
 «666» (1980), роман

Примечания

Ссылки

Писатели США XX века